Jézabel ou Jezabel peut désigner :
 Jézabel, reine consort d'Israël ;
 Jézabel, pièce de théâtre de Jean Anouilh ;
 Jezabel, web-série française sortie en 2015.